Matvéi es un nombre ruso de varón. De él se deriva el apellido Matvéyev. Es el nombre de:
 Matvéi Gúsev (1826-1866), astrónomo ruso;
 Matvéi Plátov (1753-1818), militar ruso;
 Matvéi Zajárov (1898-1972), militar soviético;
 Matvéi, caricaturista mexicano;

También puede referirse a:
 La vida de Matvéi Kozhemiakin, obra de Máximo Gorki de 1909.